O índice de viscosidade (IV) é um meio convencional de se exprimir o grau de variação da viscosidade e pode ser calculado por meio de uma fórmula.

Os óleos lubrificantes de maquinas e motores à combustão sofrem alterações na sua viscosidade quando sujeitos a variações de temperatura. Essas modificações de viscosidade, devido às temperaturas, são muito diferentes, dependendo dos vários tipos de óleos.

Quanto maior for o IV de um óleo, menor será sua variação de viscosidade entre duas temperaturas. Em veículos automotores, o índice de viscosidade é dado pela agência americana SAE (Society of Automotive Engineers) e existem diversos números possíveis, um para cada tipo de motor (SAE 0w40, 10w40, 20w40, 10w30 e assim por diante)

Mecânica de fluidos